Jerome kan syfta på:

Saint Jerome – romersk-katolskt helgon

Personer
 Jerome (namn) – ett förnamn och personer med namnet

Efternamn
Cameron Jerome (1986–), engelsk fotbollsspelare
Leonard Jerome (1817–1891), affärsman och Winston Churchills morfar
Jerome K. Jerome (1859–1927), brittisk författare och dramatiker

Fiktiva figurer
 Jerome (Lost) – en bifigur i Lost

Geografi

USA 

 Jerome (ort i USA, Illinois), Sangamon County, 
 Jerome (ort i USA, Pennsylvania), Somerset County, 
 Jerome (ort i USA, Arizona), Yavapai County, 
 Jerome, Idaho, countyhuvudort, Jerome County, 
 Jerome, Arkansas

Se även
 Jerome County, Idaho

Se även
 Saint-Jérôme

Robotskapade USAförgreningar

nds-nl:Hieronymus
ro:Hieronimus